VM i badminton 2018 er det 24. VM i badminton afholdt af Badminton World Federation. Mesterskabet bliver afviklet i Nanjing Youth Olympic Sports Park Indoor Arena i Nanjing, Folkerepublikken Kina i perioden 30. juli - 5. august 2018. Kina er VM-værtsland for tredje gang, men det er første gang, at mesterskabet spilles i Nanjing.

Medaljevindere

Medaljetabel

Resultater

Herresingle 

Herresinglemesterskabet har deltagelse af 64 spillere.

Damesingle 

Damesinglemesterskabet har deltagelse af 48 spillere.

Herredouble 

Herredoublemesterskabet har deltagelse af 48 par.

Damedouble 

Damedoublemesterskabet har deltagelse af 48 par.

Mixed double 

Mixed double-mesterskabet har deltagelse af 48 par.

Se også 
 Sudirman Cup 2018

Kilder

Noter 

Badminton i 2018
2018